Джек Ділан Грейзер (англ. Jack Dylan Grazer; нар. 3 вересня 2003(20030903), Лос-Анджелес) — американський актор.
 Артур Грайзер, Артур Ґрейзер (нім. Arthur Karl Greiser; 22 січня 1897 Шрода, Німецька імперія — 21 липня 1946, Познань, Польща) — німецький партійний діяч НСДАП.